Екіпаж «RMS Titanic» входив до переліку 2 344 осіб, які перебували на борту другого із класу «Олімпік» судна компанії «White Star Line» під час його єдиного рейсу зі Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка (США). У ході рейсу судно зіткнулося з айсбергом у Північній Атлантиці, після чого затонуло 15 квітня 1912 року, внаслідок чого загинуло 1 517 осіб, серед яких 688 членів екіпажу.

Список членів екіпажу 

Нижче наведено повний список відомих членів екіпажу, які працювали під час єдиного рейсу «Титаніка».

У цей список включені гарантійна група з дев'яти осіб та судновий оркестр з восьми осіб, яким було надано пасажирські каюти, що зумовлює їх відносити як до екіпажу, так і до пасажирів.

Кольорами відмічено загиблих та врятованих членів екіпажу:
 Загиблі
 Врятовані

Врятовані члени екіпажу також відмічені номером шлюпки, на якій вони врятувалися та були підібрані «RMS Carpathia» вранці 15 квітня 1912 року.

Загиблі, чиї тіла були виявлені та підібрані пошуковими експедиціями та прохідними суднами, відмічені скороченням назви судна, яким підібрані, та порядковим номером, який присвоєний кожному з них.

MB – CS Mackay-Bennett (тіла 1–306)
M – CS Minia (тіла 307–323)
MM – CGS Montmagny (тіла 326–329)
A – SS Algerine (тіло 330)
O – RMS Oceanic (тіла 331–333)
I – SS Ilford (тіло 334)
OT – SS Ottawa (тіло 335).

Порядкові номери 324 та 325 не були використані, а шість тіл, поховані екіпажем «Карпатії» у морі, не мали присвоєних номерів.

У результаті пошукової операції тіла 209 ідентифікованих та непізнаних жертв катастрофи були доставлені до Галіфакса, Нова Шотландія, Канада. З них 121 тіло поховане на неконфесійному кладовищі «Лавр Фейрвр», 59 були репатрійовані, 19 поховані на римо-католицькому цвинтарі на горі Оливе, а 10 — на єврейському цвинтарі барона Гірша. Рештки решти виявлених тіл були доставлені членам сімей або поховані в морі.

У полі «місце проживання» можуть бути вказані неточні дані, оскільки чимало членів екіпажу мали вторинні або тимчасові адреси в Саутгемптоні, які вони надали під час складання списку екіпажів, а інші, можливо, тільки нещодавно переїхали туди. Зокрема, кількість екіпажу з Мерсісайда занижена. Наприклад, головний інженер Джозеф Белл і головний стюард Ендрю Латімер жили зі своїми сім'ями в районі Ліверпуля. Д-р Алан Схарт у своїй книзі  «Титанік і Ліверпуль» визначає 115 членів екіпажу, які мають тісні зв'язки з містом, з яких лише 28 були врятовані.

Офіцерський склад

Палубна команда

Інженерна команда

Сервісний персонал

Ресторанний персонал

Поштові службовці

Гарантійна група

Судновий оркестр

Примітки

Посилання 
The Titanic Archive: Ship History  
The Titanic Engineers, by Dr. Denis Griffiths  
History of the Titanic  
Titanic stewardesses at Millbay Docks, Plymouth England after their return on the SS Lapland 
Titanic: From Boiler Room 5 to Lifeboat 13 (Kevin E. Phillips)  

Титанік